Червоноармейск — топоним; название населённых пунктов на Украине:

 Червоноармейск — до 1993 г. название города Радивилов в Ровненской области. 
 Червоноармейск — до 2016 г. название посёлка городского типа Пулины в Житомирской области.

См. также 
 Червоноармейское
 Красноармейское
 Червоноармейское Первое
 Червоная Армия